Kr се може односити на:

 Криптон
 -{.kr}- - највиши интернет домен за Јужну Кореју
 Курт Расел - амерички глумац